Pronto – singolo di Snoop Dogg del 2010
 Pronto – romanzo di Elmore Leonard del 2010